

Codici 
 A83 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Jakokoski
 A83 – codice ECO della difesa olandese, apertura degli scacchi

Strade 
 A83 – autostrada francese Nantes – A10 (nei pressi di Niort)